The WizardQueen () — концептуальный альбом, метал-опера немецкого проекта Final Chapter, выпущенный в 2004 году под лейблом Underground Symphony. В записи приняли участие такие музыканты как Читрал Сомапала и Тобиас Заммет.

Сюжет
Сценарий The WizardQueen представляет собой историю в жанре тёмного фэнтези. Некий мир живёт под властью бессмертного тёмного властелина — Короля, в подчинению которого находятся армии демонов и тёмных жрецов. Единственной надеждой людей на свободу является Королева-колдунья, повелительница волков и прочих ночных созданий, но она давно повержена Королём и теперь пребывает в стране мёртвых. Однако, в мир является Спаситель, посланный Королевой с тем, чтобы освободить людей от рабства.

Список композиций
 "Intro" - 1:11
 "The WizardQueen" - 6:34
 "The Beginning" - 8:59
 "The Old Man" - 4:41
 "The Ones Who Cannot Love" - 5:41
 "The Ballad of the Queen" - 7:45
 "The Temple of Fear" - 2:21
 "The King of the Court" - 6:37
 "The Fight" - 4:00
 "The Resurrection" - 9:32
 "The Arrival of the Queen" - 4:14
 "The Search" - 7:49

Над диском работали

В ролях
 Королева-Колдунья — Ульрике Эш (на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12)
 Спаситель — Оливер Здраззер (на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12)
 Король — Читрал Сомапала (на 3, 8, 9)
 Эльф — Катрин Хоффман (на 9, 10)
 Старец — Дюк (на 4, 9, 10)
 Страж — Тобиас Заммет (на 10)
 Хор Рассвета — Мейк Анлауфф, Клаудия Обзер, Читрал Сомапала, Оливер Здраззер, Ульрике Эш, Катрин Хоффман

Инструменталисты
 Михаэль Бреттнер — Гитара
 Аким Сизингер — Гитара
 Андреас Виммер — Клавишные, Бас-гитара
 Михаэль Стейн — Ударные

Ссылки
 The WizardQueen на Darkside.ru
 Тексты песен на Metallyrica.com

Альбомы 2004 года
Рок-оперы
Концептуальные альбомы
Альбомы пауэр-метала